Jazbine je lahko:

ime več naselij v Sloveniji:
 Jazbine, občina Gorenja vas - Poljane
 Jazbine, občina Šentjur pri Celju

vodotok v Sloveniji:
Jazbine, pritok Cerkniščice

naselja v Sloveniji